Мейстрилиига 1999 () — 9-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 14 апреля 1999 года и закончился 27 октября 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

1999
Эстония
1999 год в Эстонии